Municipio de Stockton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Stockton (condado de Jo Daviess, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jo Daviess.
 Municipio de Stockton (condado de Greene, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Greene.